Comitatul Wilkinson sau Wilkinson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wilkinson County, Georgia
 Wilkinson County, Mississippi